Machado (rivier), een rivier in Brazilië
 Machado (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Personen:
 María Corina Machado (1967), een Venezolaans politica en oppositieleider
 Manuela Machado (1963), een Portugees voormalig marathonloopster
 Tiago Machado (1985), een Portugees wielrenner
 Carlos Machado Bittencourt (1840-1897), een Braziliaans militair en politicus
 Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), een Braziliaans schrijver van romans, verhalen en gedichten